Seznam polkov z zaporedno številko 36.

Seznam 
 Pehotni
 36. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 36. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 36. pehotni polk (Wehrmacht)
 36. strelski polk (ZSSR)
 36. grenadirski polk (Wehrmacht)
 36. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 36. tankovski polk (ZSSR)
 36. tankovski polk (Wehrmacht)

 Artilerijski
 36. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 36. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 36. artilerijski polk (Wehrmacht)

 Inženirski
 36. bojni inženirski polk (ZDA)

 Inženirski/Pionirski
 36. pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi